Herlyn ist der Familienname folgender Personen:

 Gerrit Herlyn (1909–1992), deutscher reformierter Pastor und plattdeutscher Autor
 Karl-Ewald Herlyn (1902–1975), deutscher Chirurg
 Ulfert Herlyn (1936–2022), deutscher Stadtsoziologe und Hochschullehrer
 Folkert Herlyn (* 1937), deutscher Elektroingenieur und Autor
 Wilm Herlyn (* 1945), deutscher Journalist
 Okko Herlyn (* 1946), deutscher Theologe und Kabarettist
 Estelle Herlyn (* 1973), deutsche Wissenschaftlerin und Professorin